Encamp Andorra hét közösségének egyike
Encamp Encamp közösség székhelye